Strätz bzw. Straetz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Strätz, (auch Carl Straetz; 1875–nach 1940), deutscher Opernsänger
 Hans-Wolfgang Strätz (* 1939), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Harald Strätz (1951–2013), deutscher Schriftsteller
 Ursula Strätz (1940–2011), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Malerin